Egnahem eller Egna hem kan syfta på:

Egnahemsrörelsen – en rörelse som uppstod i Sverige vid 1800-talets slut för att skaffa egen eller förbättrad bostad i form av ett egnahem
Egnahem – ett villaområde som utgör större delen av stadsdelen Hjulkvarn, Trollhättan
Burlövs egnahem – en tätort i Burlövs kommun
Egnahem (Huskvarna) – ett område i Huskvarna
Egnahems BK – en fotbollsklubb i Huskvarna
Egnahemshus, se villa

Se även 
 Egnahemsstyrelsen
 Egnahemsbolaget